Heather Witzel – cestista canadese
 Michael Witzel – indologo tedesco
 Morgen Witzel – storico, economista e accademico canadese